North Franklin Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 North Franklin Township (Nebraska)
 North Franklin Township (Pennsylvania)